

Кінгвуд — місто, штат Західна Вірджинія
 Кінгвуд Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі